Cristescu se poate referi la:

Nume de familie
 Adina Cristescu (n. 1967), actriță română, regizoare și scenaristă
 Adrian Cristescu (1940-2008), medic român
 Albert Cristescu (n. 1992), handbalist român
 Daniel Cristescu (n. 1987), fotbalist român
 Eugen Cristescu (1895-1950), șef al Serviciului Special de Informații al României
 George D. Cristescu (n. 1902), fizician român
 Gheorghe Cristescu (1882-1973), politician comunist român, membru fondator al Partidului Comunist Român
 Ioan Cristescu, comandor român, comandant al Flotei Române între 1948 și 1949
 Ionel-Danut Cristescu (n. 1982), senator român
 Maria-Luiza Cristescu (1943-2002), prozator și eseist român
 Marian Cristescu (n. 1985), fotbalist român
 Nicolae Dan Cristescu (n. 1929), matematician român, membru titular al Academiei Române
 Nicolae Cristescu-Mălureanu (1879-1964), învățător, folclorist și activist social român
 Pavel Cristescu, comunist român de origine evreiască, șef al Miliției în perioada 1949-1952
 Poliana Cristescu (n. 1954), deputat român în Marea Adunare Națională, membru supleant al C.C. al P.C.R., soția lui Nicu Ceaușescu
 Radu-Mihai Cristescu (n. 1968), deputat român
 Romulus Cristescu (n. 1928), matematician român, membru titular al Academiei Române
 Ștefania Cristescu-Golopenția (1908-1978), etnolog român
 Tudor Cristescu Orezeanu (n. 1889), general român
 Vasile Cristescu (1869-1929), matematician român
 Vintilă Cristescu (1896-1971), atlet român

Vezi și 
 Christescu
 Cristian (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane